Towards the Sun – album di Alexi Murdoch del 2011
Towards the Sun – singolo di Rihanna del 2015